John Silver puede referirse a:

 John Silver, baterista de la banda inglesa Genesis;
 John Silver el Largo, personaje de la novela La Isla del Tesoro.